Edvard Thermænius kan syfta på:

* Edvard Thermænius (1842–1894), svensk företagsledare och politiker
 Edvard Thermænius (1896–1965), svensk statsvetare